Sucre est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Le sucre désigne communément un produit alimentaire composé de saccharose ;
sucre en morceaux
sucre semoule
sucre glace
 Il peut désigner plus généralement les glucides, notamment ceux présents dans l'alimentation qui sont répartis en deux catégories :
 les sucres simples du type ose comme le fructose et le glucose ou du type diholoside comme le maltose, le lactose et le saccharose. Ces sucres sont vecteurs de l'une des saveurs gustatives fondamentales : le sucré. Ils contiennent un ou deux oses ;
 les sucres complexes comme ceux contenus dans les légumineuses (haricots secs, pois, lentilles…), les pommes de terre et les céréales (blé, maïs, riz). Ils contiennent plus de deux oses (voir oside).
 Sucre, l'ancienne monnaie nationale de l'Équateur ;
 SUCRE, la nouvelle monnaie commune aux pays de l'Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) ;
 Un sucre électrique est une petite pièce permettant de relier des fils électriques.

Nom propre

Patronyme 
 Antonio José de Sucre (°1795 - 1830), homme politique et leader indépendantiste sud-américain, qui a donné son nom à plusieurs lieux (voir ci-dessous) et monnaies (voir ci-dessus) ;
 Fernando Sucre est un personnage fictif du feuilleton télévisé Prison Break.

Toponyme

Sucre, la capitale constitutionnelle du pays.

Sucre, ville située dans le département du même nom ;
 Sucre, département dont le chef-lieu n'est pas situé dans la ville homonyme ;
 Sucre, ville du département de Cauca ;
 Sucre, ville du département de Santander.

Sucre, une ville de la province de Manabí ;
 Sucre, un canton de cette même province (mais où n'est pas la ville de Sucre).

Aéroport Antonio José de Sucre à Cumana ;
 Plaza Sucre : une station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Localités 
 Sucre : capitale de la paroisse civile de Sucre, dans la municipalité de Girardot dans l'État de Cojedes.

Subdivisions 
 Sucre : l'un des vingt-trois États du pays ;
 Sucre peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Sucre : municipalité de l'État d'Aragua ;
 Sucre : municipalité de l'État de Bolívar ;
 Sucre : municipalité de l'État de Falcón ;
 Sucre :  municipalité de l'État de Mérida ;
 Sucre : municipalité de l'État de Miranda ;
 Sucre : municipalité de l'État de Portuguesa ;
 Sucre : municipalité de l'État de Sucre ;
 Sucre : municipalité de l'État de Táchira ;
 Sucre : municipalité de l'État de Trujillo ;
 Sucre : municipalité de l'État d'Yaracuy ;
 Sucre : municipalité de l'État de Zulia ; 
 Sucre, ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs paroisses civiles ou divisions territoriales de rang identique du pays :
 Antonio José de Sucre : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre ;
 Antonio José de Sucre : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de José Felipe Márquez Cañizalez dans l'État de Trujillo ;
 Capitale Sucre : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Capitale Sucre : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.
 Mariscal Antonio José de Sucre : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro ;
 Section capitale Sucre : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ;
 Sucre : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Fernando de Peñalver dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sucre : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État d'Aragua ;
 Sucre : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Girardot dans l'État de Cojedes ;
 Sucre : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Falcón ;
 Sucre : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Sucre : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Táchira ;
 Sucre : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Cinéma 
 Le Sucre, film français, réalisé par Jacques Rouffio, sorti en 1978.

Notes et références